Ansumana Sanneh ist der Name folgender Personen:

* Ansumana Sanneh (Politiker), gambischer Politiker
 Ansumana Sanneh (Seyfo), gambischer Seyfo